29 км — остановочный пункт (платформа) Октябрьской железной дороги, находящийся на территории Угличского района Ярославской области.

Характеристика 
Остановочный пункт расположен на территории Улейминского сельского поселения, непосредственно около железнодорожного переезда через автомобильную дорогу «Маймеры — Нефтино». Поблизости расположены деревня Нефтино и село Сергиевское, а также коттеджный посёлок «Нефтино».

Железнодорожное сообщение

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 29 км  на сайте Единая сетевая разметка
 Расписание поездов по остановочному пункту 29 км 
 Фотографии Остановочного пункта 29 км 

Остановочные пункты по алфавиту
Остановочные пункты Московского региона Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ярославской области